Azzurri es el plural en idioma italiano de azzurro, azul claro o literalmente azur. Se trata del color oficial de la Casa de Saboya que reinó en Italia hasta 1946. Es por ello el color que llevan numerosas selecciones deportivas italianas. La forma femenina plural, azzurre, se emplea para selecciones deportivas femeninas, y la forma masculina plural, azzurri, se emplea para nombrar al equipo o a la selección como tal.

Puede referirse a:
 Selecciones italianas o jugadores de las mismas
 Selección italiana de fútbol
 Selección italiana de baloncesto
 Selección italiana de rugby
 S. S. C. Napoli, equipo italiano de fútbol;
 Los miembros del antiguo partido político Forza Italia

Apodos
Deporte en Italia